Abdelatif Sadiki (1999-), un athlète marocain ;
 Mohammed Sadiki (1957-), un secrétaire général du Département de l’Agriculture et Développement Rural marocain.

Voir aussi 
 Collège Sadiki, le premier lycée moderne de Tunisie